Le nom Joaquim Carvalho est porté par plusieurs personnalités :
 Joaquim Carvalho (1937-2022), un footballeur portugais ;
 Joaquim Carvalho (né en 1953), un cycliste portugais ;
 Joaquim Carvalho de Azevedo (né en 1959), surnommé Quim un footballeur portugais.

Voir aussi